Нидерландская реформатская церковь () — кальвинистская деноминация. Распространена в Нидерландах (14% верующих), Намибии, ЮАР. 

В 2004 году прекратила своё существование, влившись в Протестантскую церковь Нидерландов. На момент объединения включала в себя 2 млн. верующих.

История
Образовалась в 1571 году на  представителей кальвинистских общин Фландрии. В начале XVII века церковь сотрясли споры относительно свободы воли, вызванные к жизни учением Арминия, конец которым положил Дордрехтский синод, сохранивший традиционную кальвинистскую идею предопределения. В 1628 нидерландские кальвинисты основали первые церкви на территории современного Нью-Йорка. В 1651 году ГРЦ завоевала привилегированное положение в Нидерландах. В 1766 году на средства Нидерландской реформатской церкви в Америке был построен Рутгерский университет. В 1795 году французские завоеватели лишили её государственного статуса. В XIX веке церковь пережила два раскола в 1834 и 1886 гг.

История церкви в Южной Африке

Нидерландские реформаты обосновались в Южной Африке еще в 1652 году. После аннексии нидерландских колоний англичанами в 1806 году де-факто получили самоуправление под контролем колониальной администрации. После образования государства Трансвааль местные реформаты в 1853 году образовали новую деноминацию. Предметом отдельных богословских дискуссий было отношение нидерландских реформатов к "небелому" населению. В результате победили изоляционисты.

См. также 
 Самуэль Роббинс Браун

Примечания

Ссылки
 Нидерландская Реформатская церковь

Протестантизм в Нидерландах
Реформатство